

Sigle 
 Cartoon Network – canale televisivo satellitare
 Condizioni normali
 Controllo numerico
 Coordination Number – numero di coordinazione:
 Numero di coordinazione – in chimica, numero di molecole o di ioni legati a un atomo centrale coordinatore in un complesso
 Numero di coordinazione – in cristallografia, numero di atomi direttamente adiacenti ad un singolo atomo, nell'ambito di una definita struttura cristallina

 CN o C/N: Construction Number – numero di serie (SN) dato ad ogni aereo prodotto dalla Boeing, a volte è utilizzato l'acronimo MSN (Manufacture Serial Number) che è sinonimo

Chimica 
 CN – cianuro
 CN – sigla DIN 7728 e 16780 del nitrato di cellulosa
 Ciclo CN – ciclo del carbonio-azoto
 Gas CN – cloroacetofenone
 Cn – Copernicio, nuovo nome dell'elemento chimico Unumbio (Uub).

Codici 
 CN – codice vettore IATA di Islands Nationair
 CN – codice FIPS 10-4 delle Comore
 CN – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Repubblica Popolare Cinese
 CN – codice ISO 3166-2:ES delle Isole Canarie (Spagna)
 CN – codice ISO 3166-2:IE della contea di Cavan (Irlanda)
 CN – codice ISO 3166-2:IT della Provincia di Cuneo (Italia)
 CN – codice ISO 3166-2:MD di Căinari (Moldavia)

Informatica 
 .cn – dominio di primo livello della Repubblica Popolare Cinese

Altro 
 cN – simbolo del centiNewton
 CN – sigla usata dalla Canadian National Railway, azienda ferroviaria canadese
 CN. – Nell'epigrafia romana abbrevia il nome Gneo

Altri progetti